Ка́ртрайт (; ) — английская фамилия.

Фамилия 
 Картрайт, Александр (1820—1892) — один из создателей бейсбола.
 Картрайт, Билл (род. 1957) — американский баскетболист и тренер.
 Картрайт, Вероника (род. 1949) — британская киноактриса.
 Картрайт, Джеймс (род. 1949) — американский генерал.
 Картрайт, Джон (1740—1824) — английский политик и публицист.
 Картрайт, Джон Роберт (1895—1979) — главный судья Верховного суда Канады.
 Картрайт, Линн (1920—2015) — американская актриса кино и телевидения.
 Картрайт, Нэнси (род. 1957) — американская актриса озвучивания.
  (род. 1943) — американский философ.
 Картрайт, Питер (1935—2013) — английский актёр.
 Картрайт, Райан (род. 1981) — английский теле- и киноактёр.
 Картрайт, Ричард Джон (1835—1912) — канадский политик, министр финансов.
 Картрайт, Томас (1535—1603) — один из родоначальников пуританизма в Англии.
 Картрайт, Уильям (1611—1643) — английский поэт.
 Картрайт, Уолтер (1871—?) — английский футболист.
 Картрайт, Эдмунд (1748—1823) — английский изобретатель.
Составные фамилии
  (1851—1924) — британский искусствовед.
Псевдонимы
 Энди Картрайт (настоящее имя Александр Константинович Юшко; 1990—2020) — украинский и российский исполнитель хип-хопа и баттл-рэпер.

См. также 
 Каретник

Примечания